Phytosus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Curtis 1838. Phytosus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Phytosus